Miejscowości w USA:
 Lewisburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Logan
 Lewisburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Lewisburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
 Lewisburg – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Marshall
 Lewisburg – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Greenbrier